Рутени (лат. Rutheni) — латинська назва (екзонім) східних слов'ян у регіонах сучасної України та Білорусі.
 Рутени (лат. Ruteni) — кельтське плем'я в стародавній Галлії.

Див. також 
 Рутенська мова
 Рутенія (значення)